William Webb – australijski prawnik
 William Webb – brytyjski bokser
 William Webb – brytyjski pływak